Wspinaczka na szybkość – jedna z ekstremalnych konkurencji sportowych rozgrywana  przez mężczyzn na 13. Mistrzostwach Świata we Wspinaczce Sportowej w dniach 8 – 14 września w ramach wspinaczki sportowej podczas mistrzostw świata w hiszpańskim Gijón. Konkurencję mężczyzn wygrał Ukrainiec Danyjił Bołdyrew, który zdobył złoty medal oraz ustanowił rekord świata we wspinaczce (5,600 s).

Terminarz 
Konkurencja rozpoczęła się eliminacjami w dniu 12 sierpnia o godzinie 9:30 (czasu miejscowego). Finał rozegrano w dniu 12 o godz 18:45.

Rekord na szybkość 
Za rekord świata we wspinaczce sportowej na szybkość IFCS uznaje wynik uzyskany podczas pokonania standardowej drogi wspinaczkowej na zawodach wspinaczkowych. Czas mierzony jest z dokładnością do 0,001 sekundy.

Uczestnicy 
Do zawodów zgłoszonych zostało 38 wspinaczy sportowych. Polskę reprezentował Marcin Dzieński, który zajął indywidualnie 5 miejsce.

Medaliści

Wyniki

Eliminacje 
38 zawodników wystartowało w eliminacjach mistrzostw świata, do fazy pucharowej zakwalifikowało się 16 wspinaczy z najlepszymi czasami. Zawody wspinaczkowe w fazie finałowej były rozgrywane systemem pucharowym w formule duel, zwycięzca z pary kwalifikował się do dalszych wspinaczek, pokonany odpadał z rywalizacji. Dodatkowo została rozegrana wspinaczka o brązowy medal pomiędzy zawodnikami, którzy odpadli na etapie rywalizacji półfinałowej.

Faza finałowa 
W finałowej wspinaczce Ukrainiec Danyjił Bołdyrew (z czasem 5,600 s) pokonał Rosjanina Stanisława Kokorina (8,550). W walce o brązowy medal Irańczyk Reza Alipour (6,110) wygrał z Rosjaninem Jewgieniem Wajciechowskim.  W finałowej wspinaczce (startował w duelu ze Stanislawem Kokorinem) ustanowił nowy rekord świata, pokonując standardową drogę na ścianie o wysokości 15 m w czasie 5,600 s.

 Drabinka pucharowa

Klasyfikacja końcowa 
 Legenda

Źródło:

Uwagi

Zobacz też 

 Mistrzostwa świata we wspinaczce sportowej
 Rekord świata we wspinaczce sportowej na szybkość
 Wspinaczka sportowa

Przypisy

Bibliografia 
 

Mężczyzn